Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1977-1978.

Ce championnat est disputé par 14 équipes. Il est remporté par le Standard Fémina de Liège, et ceci pour la  consécutive. 

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme